krajanka – rodzaj makaronu krajanego w krótkie paski (wstążki) lub nitki
 krajanka – rodzaj klusek (krutonów) przygotowanych z ugotowanej kaszy krakowskiej lub kaszy manny
 Krajanka – wieś w Polsce, w województwie łódzkim, w powiecie wieruszowskim, w gminie Czastary
 Krajanka – strumień w Polsce, w województwie pomorskim, w powiecie słupskim, w gminie Dębnica Kaszubska